mieszanie (proces)
 mieszanie wędlin
 mieszanie – w informatyce jedno z tłumaczeń angielskiego słowa "hashing"